Yuanbaoshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingzhuang, häradshuvudort, Inre Mongoliet, 
 Yuanbaoshan Qu (härad i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar